Braye kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Braye-sur-Maulne, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Braye-sous-Faye, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Braye-en-Thiérache, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Braye-en-Laonnois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Braye, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar